Димитрова () / Видродження  Возрождение () — село на Украине, находится в Шахтёрском районе Донецкой области. Под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География

Соседние населённые пункты по странам света 
С: Никишино

СЗ: Ильинка, Каменка, Ольховатка

СВ: Круглик

З: Полевое, Кумшацкое

В: Весёлое, Тимофеевка

ЮЗ: Орлово-Ивановка

ЮВ: Стрюково, Рассыпное

Ю: Петропавловка

История 
12 мая 2016 года Верховная Рада Украины присвоила селу название Видродження в рамках кампании по декоммунизации на Украине. Переименование не было признано властями самопровозглашенной ДНР.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 43 человека.

Общие сведения 
Код КОАТУУ — 1425286803. Почтовый индекс — 86220. Телефонный код — 6255.

Адрес местного совета 
86263, Донецкая обл., Шахтёрский р-н, с. Рассыпное, ул. Ленина, 24; тел. 92-4-42.

Примечания

Ссылки 
 Димитрова на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Шахтёрского района